Eurocoupe peut désigner
 Eurocoupe féminine de basket-ball
 Eurocoupe masculine de basket-ball (devenu EuroChallenge)
 EuroCoupe de basket-ball (anciennement Coupe ULEB)